Jméno a příjmení Rudolf Macek má více nositelů:

 Rudolf Macek (politický vězeň) – český člen protikomunistického odboje, politický vězeň a člen Konfederace politických vězňů
 Rudolf Macek (politik) – československý politik, meziválečný senátor za sociální demokraty